

Cinema 
 Paid in Full – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 Paid in Full – film del 1914 diretto da Augustus E. Thomas
 Paid in Full – film del 1919 diretto da Émile Chautard
 Paid in Full – film del 1950 diretto da William Dieterle
 Paid in Full – film del 2002 diretto da Charles Stone III

Musica 
 Paid in Full – album del 1987 di Eric B. & Rakim
 Paid in Full – singolo del 1987 di Eric B. & Rakim, dall'omonimo album
 Paid in Full – album della colonna sonora del film omonimo del 2002
 Paid in Full – singolo del 2007 dei Sonata Arctica
 Paid in Full Entertainment – etichetta discografica statunitense